Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 konnten sich Daniel Brands, Matteo Viola, Florent Serra und Igor Kunizyn qualifizieren. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Dubai